Bosna i Hercegovina
 Joševa (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac u Republici Srpskoj

Srbija
 Joševa (Loznica, Srbija), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu